КК Партизан је српски професионални кошаркашки клуб из Београда. Најзначајнији трофеј који је клуб освојио јесте трофеј европског шампиона. Партизан је постао првак Европе 1992. године када су савладали Хувентуд у Истанбулу.

КК Партизан је професионални кошаркашки клуб из Београда, који се такмичи у Кошаркашкој лиги Србије, Јадранској лиги и Евролиги. Клуб је основан 4. октобра 1945, као кошаркашки одсек Спортског савеза Централног дома Војске Југославије.

Најзначајнији трофеј који је клуб освојио је трофеј европског првака на Фајнал-фору Евролиге у Истанбулу 1992. године. КК Партизану није било дозвољено да брани титулу Евролиге у сезони 1992–93, због санкција УН-а. Освојили су и 3 пехара Радивој Кораћа 1978, 1979 и 1989. Остали запажени резултати укључују 3. место у Купу шампиона 1982. и 1988. године, учешће на Фајнал-форовима 1998. и 2010. године, те финале Купа Кораћа 1974. и полуфинале 1975. године.

Партизан је највећу победу у европским такмичењима забележио 6. новембра 1985. у Београду против ДБВ Чарлотенбург (сада АЛБА Берлин). Коначни резултат утакмице је 129—79, а Партизан је победио са 50 поена разлике. Највећи пораз догодио се 15. новембра 2013. у Москви, када је од ЦСКА изгубио са 42 поена разлике, а коначан резултат утакмице је био 44—86.

Укупан скор Партизана у европским такмичењима је 307 победа, 2 нерешене и 292 пораза. Укупно 601 меч одиграо је Партизан у европи. Највише утакмица и сезона провели су у Евролиги, 17 сезона и 279 одиграних утакмица, у ком имају скор од 119 победа и 159 пораза, и један нерешен меч. Затим, највише сезона и одиграних мечева имају у Купу Радивоја Кораћа, 11 сезона и 100 одиграних мечева, 66 победа и 34 пораза. Еврокуп су играли 6 сезона, скупили 83 одиграна меча, са 41 победом и 42 пораза, и једном поништеном утакмицом (коју су изгубили на гостовању од руске Локомотиве Кубањ, тај меч је поништен и резултат обрисан у сезони 2021/22.). Куп Рајмунда Сапорте су играли 5 сезона, одиграли су 50 утакмица, имају 29 победа, 20 пораза и један нерешен исход. Куп шампиона (некадашња Евролига се звала тим називом), Партизан је ово такмичење играо 4 сезоне, има 31 победу и 21 пораз. Партизан је једну сезону провео играјући ФИБА Супролига (је такмичење које се одржавало само у сезони 2000/01), Партизан је сакупио 12 победа и 9 пораза. Такође, Партизан је под окриљем такмичења ФИБА-е играо и ФИБА Лига шампиона у сезони 2016/17, ту је сакупио 9 победа и 7 пораза. 

Први европски меч, Партизан је одиграо против турске екипе Истанбулски технички универзитет и славио у Истанбулу, резултатом 75:71. Меч је био тадашња друга рунда Купа Рајмунда Сапорте (2. ранг такмичења у Европи - у склопу ФИБА-е).

Збирни европски резултати 
Стање на дан 6. април 2022.

Резултати КК Партизана у европским такмичењима

1966-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020-данас

Најчешћи ривали 

Списак укључује само клубове са којима је Партизан одиграо бар седам утакмица.

Референце

Спољашње везе 

 

КК Партизан